67-й Чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 24—25 января 1970 года на олимпийском стадионе в Инсбруке (Австрия).

Итоговое положение 

 * = с падением
 NC = не отобрались на заключительную дистанцию
 NS = не вышел на старт

Ссылки 
 

1970
1970 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Австрии
Январь 1970 года
Международные спортивные соревнования в Инсбруке
Чемпионаты Европы в 1970 году
Спорт в Австрии в 1970 году
Чемпионаты Европы в Австрии